Няводы — посёлок в Виноградовском районе Архангельской области. Входит в состав Рочегодского сельского поселения.

География 
Посёлок Няводы расположен в центре Виноградовского района, в юго-восточной части Клоновского заказника, на северо-восточном берегу озера Большое Няводское.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне не было постоянного населения. В 2009 году в деревне числилось 12 чел., из них — 9 пенсионеров. В 2006 году в посёлке Няводы было 28 человек, в 2002 году — 33 человека (русские — 82 %). В 2000 году проживал 51 человек, в 1992 году в посёлке было более 100 человек.

См. также 
 Пыстрома
 Березник
 Конецгорье
 Кургомень
 Рочегда
 Сельменьга
 Конецгорская узкоколейная железная дорога

Литература 
 Озол Л. Ю. Летопись Двиноважья.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии посёлка в 2005 году
 Вехи истории (Конецгорского леспромхоза)
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» 
 КОНЕЦГОРСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 ПереезД dot РУ (ЖИВЫЕ РЕЛЬСЫ)

Карты 
 
 [mapp38.narod.ru/map1/index39.html P-38-39,40. (Лист Рочегда)]
 Няводы на Wikimapia 

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)